Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2011 var det 75:e Världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av det internationella ishockeyförbundet (IIHF) och spelades 29 april–15 maj 2011 i Slovakien, vilket IIHF beslutade på sin årskongress 5 maj 2006 Riga.

Spelorter för toppdivisionen, tidigare kallat A-VM, var Bratislava och Košice. Huvudarena var Orange Aréna i Bratislava, med plats för 9 246 åskådare. I Košice kom matcherna att spelas i Steel Aréna, med en kapacitet på 8 347 åskådare. Världsmästerskapet avgjordes med deltagare från 16 länder, där Finland slutligen stod som segrare efter att ha besegrat Sverige i finalen. 

VM i de lägre divisionerna avgjordes i olika perioder under april 2011:

 Division I, grupp A i Budapest, Ungern under perioden 17–23 april 2011.
 Division I, grupp B i Kiev, Ukraina under perioden 17–23 april 2011.
 Division II, grupp A i Melbourne, Australien under perioden 4–10 april 2011.
 Division II, grupp B i Zagreb, Kroatien under perioden 10–16 april 2011.
 Division III i Kapstaden, Sydafrika under perioden 11–17 april 2011.

Sammanlagt var 46 lag anmälda i mästerskapet.

Omröstningen
Inför valet av värd till världsmästerskapet i ishockey för herrar 2011 anmälde sig fyra nationer – Slovakien, Sverige, Ungern och Finland.

Valet av värdnation skedde av IIHF:s vid sitt årliga möte den 19 maj 2006 i Riga, Lettland. Finland drog före omröstningen in sin ansökan. Den slovakiska ansökan fick i första omgången 70 röster mot Sveriges 20 och Ungerns 14. I och med att slovakerna fick majoriteten av rösterna, fler än 50 procent, i den första valomgången blev Slovakien utsedda som värdnation.

Slovakien, världsmästare 2002, var för första gången sedan självständigheten värd för turneringen. Spelorter var Bratislava och Košice. Bratislava var före uppdelningen av Tjeckoslovakien med Prag senast värd för VM i ishockey 1992.

För att visa stödet bakom ansökan närvarade Slovakiens president Ivan Gašparovič vid kongressen i Riga.

Toppdivisionen

Kvalificerade lag

 – Uppflyttade till toppdivisionen inför 2011
 – Uppflyttade till toppdivisionen inför 2011

Spelartrupper

Varje lags spelartrupp inför VM i ishockey 2011 bestod av minst 15 utespelare (forwards och backar) och 2 målvakter, och högst 20 utespelare och 3 målvakter. En förteckning lämnades in den 28 april 2011 till IIHF av samtliga sexton deltagande nationer, genom sina respektive nationella ishockeyförbund.

Från början av kvalomgången och nedflyttningsomgången, fram till två timmar innan matchstart i respektive omgång, hade lagen rätt att lägga till ytterligare två spelare, utespelare eller målvakter, till sina spelartrupper.

Inga spelare kunde tas bort från spelartruppen. I början av kvalspelet och nedflyttningsrundan, kunde lagen således ha maximalt 25 spelare, utespelare och målvakter.

Gruppindelning
Lagen delades in i grupper efter IIHF:s världsrankinglista. Ettan, tvåan, trean och fyran från rankingen delades in i varsin grupp. Därefter fyllde man på så femman hamnade i fyrans grupp, sexan mötte trean, sjuan mötte tvåan och åttan mötte ettan och så vidare för alla sexton lagen. Gruppindelningen blev enligt nedstående.

Grupp A 
Grupp A spelades i Bratislava.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp B 
Grupp B spelades i Košice.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp C 
Grupp C spelades i Košice.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Grupp D 
Grupp D spelades i Bratislava.

Alla tider är lokala (GMT+1).

Mellanrunda 
I mellanrundorna tog varje lag med sig sina poäng och statistik från sina matcher mot lagen som också gått vidare i samma grupp som man mötte i första rundan.

Grupp E 
Grupp E spelades i Bratislava.

Alla tider är lokala (CET).

Grupp F 
Grupp F spelades i Košice.

Alla tider är lokala (CET).

Nedflyttningsserie 
Spelades i Bratislava och Košice.

Alla tider är lokala (CET).

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler 

Alla tider är lokala (CET).

Semifinaler 

Alla tider är lokala (CET).

Bronsmatch

Final

Statistik

Medias All Star Team 
Lista: IIHF
Målvakt:   Viktor Fasth
Backar:  David Petrasek,  Marek Židlický 
Forwards:  Patrik Berglund,  Jarkko Immonen,   Jaromír Jágr

Bästa spelare utsedda av direktoratet 
Bästa målvakt:  Viktor Fasth
Bästa försvarare:  Alex Pietrangelo
Bäste forward:  Jaromír Jágr
Mest värdefulle spelare (MVP):  Viktor Fasth

Poängliga 

I tabellen nedan redovisas utespelarnas poängresultat, sorterat i första hand på högst antal gjorda poäng, därefter på högst antal mål och i sista hand på minst antal spelade matcher. Spelare med de tio bästa poängresultaten redovisas i tabellen, om flera spelare hamnar på samma antal poäng ska samtliga dessa ingå i statistiken. 

Förklaringar: GP: Spelade matcher, G: Antal gjorda mål, A: Antal assist, Pts: Antal gjorda poäng, PIM: Utvisningsminuter

Senast uppdaterat: 16 maj 2011 kl. 21.01 (CEST) 
Källa: IIHF

Målvaktsliga 
Målvakter som spelat minst 40% av lagets totala speltid kommer med i målvaktsligan. Spelarna är rangordnade i första hand efter högsta räddningsprocent (Sv%), i andra hand lägsta antal insläppta mål (GA) och i tredje hand högsta antal spelade minuter (MINS).

Förklaringar: MINS: Spelade minuter, GA: Antal insläppta mål, Sv%: Räddningsprocent, GAA: Antal insläppta mål per match, SO: Antal nollor

 

Senast uppdaterat: 16 maj 2011 kl. 07.59 (CEST) 
Källa: IIHF

Medaljörer

Slutställning

Division I 
VM i ishockey 2011 Division I avgjordes i två grupper med sex lag i respektive grupp. 

Japanska ishockeyförbundet meddelade Internationella ishockeyförbundet, IIHF, att man på grund av de katastrofala följderna av jordbävningen vid Tohoku 2011 inte skulle komma att ställa upp i turneringen.  IIHF beslöt att låta Japan behålla sin placering i Division I inför 2012 samt att genomföra spel i Grupp A med kvarvarande fem lag, där det lag som slutade på femte plats kom att nedflyttas till Division II.

Grupp A
Grupp A spelades i Budapest, Ungern, mellan den 17 och 23 april 2011.

Grupp B
Grupp B avgjordes i Kiev, Ukraina, 17–23 april 2011.

Division II  
Världsmästerskapet i ishockey 2011 Division II avgjordes i två grupper med sex lag i respektive grupp.

Nordkoreas ishockeyförbund meddelade Internationella ishockeyförbundet, IIHF, att man drog sig ur hockeyturneringen på grund av ekonomiska skäl. Nordkoreas motståndare tilldömdes seger med 5–0 i de matcher som skulle ha spelats.

Grupp A
Grupp A spelades i Melbourne, Australien, mellan 4 och 10 april 2011.

Grupp B
Grupp B spelades i Zagreb, Kroatien, 10–16 april 2011.

Division III 
VM i ishockey 2011 Division III spelades i Kapstaden i Sydafrika mellan 11 och 17 april 2011. Sex lag var anmälda till spel. Matcherna avgjordes i stadium Grandwest Ice Arena.

Mongoliet ställde inte upp till spel i Division III 2011.  Mongoliets motståndare tilldömdes seger med 5–0 i de matcher som skulle ha spelats.

Referenser

Externa länkar
 
 Spelschema för Div 1 Grupp A
 Spelschema för Div 1 Grupp B
 Spelschema för Div 2 Grupp A
 Spelschema för Div 2 Grupp B
 Spelschema för Div 3

2011 i Slovakien
Internationella ishockeytävlingar i Slovakien
Ishockeysäsongen 2010/2011
Ishockey
2011
Košice
Sportevenemang i Bratislava
2011 i Ungern
Internationella sportevenemang i Budapest
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
2011 i Ukraina
Sportevenemang i Kiev
Internationella ishockeytävlingar i Ukraina
2011 i Australien
Sportevenemang i Melbourne
Internationella ishockeytävlingar i Australien
2011 i Kroatien
Sportevenemang i Zagreb
Internationella ishockeytävlingar i Kroatien
2011 i Sydafrika
Sportevenemang i Kapstaden
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Zagreb under 2000-talet
Bratislava under 2000-talet
Budapest under 2000-talet
Kapstaden under 2000-talet
Melbourne under 2000-talet